CIQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chiquimula (Guatemala)